

Persone 
 Alex Oxlade-Chamberlain: calciatore inglese
 Austen Chamberlain (1863-1937): politico britannico, premio Nobel per la Pace
 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927): scrittore britannico, conosciuto per i suoi studi riguardanti la razza ariana
 Joseph Chamberlain (1836-1914): politico britannico, Ministro delle Colonie, padre di Austen Chamberlain e Neville Chamberlain.
 Matt Chamberlain (nato nel 1967): batterista statunitense
 Neville Chamberlain (1869-1940): Primo Ministro britannico
 Owen Chamberlain (1920-2006): fisico statunitense, premio Nobel per la Fisica
 Richard Chamberlain (nato nel 1934): attore statunitense
 Spencer Chamberlain (nato nel 1983): cantante statunitense
 Wilt Chamberlain (1936-1999): cestista statunitense, professionista NBA

Altro 
Chamberlain – città della contea di Brule, Dakota del Sud, Stati Uniti
The Lord Chamberlain's Men – compagnia teatrale inglese (fine XVI secolo-metà XVII secolo)
 Vanessa Chamberlain – personaggio della soap opera statunitense Sentieri (Guiding Light)